Сливе́нко () — украинская фамилия.

Известные носители:
 Сливенко, Оксана Николаевна (род. 1986) — российская тяжелоатлетка
 Сливенко, Пётр Павлович (1883—1943) — украинский дипломат.

См. также 
 Слисенко
 Сличенко